Скро́мный:

 Прилагательное, образованное от слова «скромность».

Персоналии 
 Скромный, Василий Михайлович (род. 1964) — советский актер.
 Скромный, Николай Александрович (1948—2007) — русский прозаик.

Прочее 
 «Скромный» — советский эскадренный миноносец проекта 56.
 «Скромный» — 6-й эпизод 3-го сезона сериала «Секретные материалы».